Enkele plaatsen:
De Bult (Dongeradeel) : Friese naam voor Eilanderbult
De Bult (Ooststellingwerf)
De Bult (Steenwijkerland)
De Bult (Westerwolde)

Een natuurgebied:
De Bult (Deurne), een Peelreservaat in de gemeente Deurne

Officieuze benaming:
De Bult (Amsterdam), een plein in Amsterdam

Zie ook
Bult